Kadıoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (* 1989), türkische Schachspielerin
 Ferdi Kadioglu (* 1999), türkisch-niederländischer Fußballspieler
 Yiğit Kadıoğlu (* 2001), türkischer Fußballspieler